

The Lion King: The Gift — альбом-саундтрек американской певицы Бейонсе к мультфильму «Король Лев» 2019 года.

В 2019 году он был номинирован на премию «Грэмми» как лучший вокальный поп-альбом года.

Список композиций

Стандартная версия

Deluxe Edition

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бейонсе
Альбомы Columbia Records
Король Лев